Geo foi uma marca utilizada pela General Motors nos Estados Unidos, entre 1989 e 2004, para vender automóveis compactos no mercado americano que tinham o projeto desenvolvido em parceria com outras empresas, principalmente japonesas. Alguns dos modelos eram produzidos inclusive na América do Norte, como é o caso da dupla Suzuki Sidekick e Geo Tracker. 

Outros modelos substituíram modelos antigos, o Chevrolet Sprint, por exemplo, foi rebatizado como Geo Metro.
Seu slogan era "Get to know Geo".

Modelos 
 Geo Metro - Produzido no Canadá, em joint-venture com a Suzuki
 Geo Prizm - Produzido nos EUA, porém em joint-venture da NUMMI, com a Toyota
 Geo Spectrum
 Geo Storm - Produzido pela Isuzu no Japão
 Geo Tracker - Produzido pela Suzuki no Japão

Fabricantes de automóveis dos Estados Unidos
General Motors